Binaryx es una oficina de intercambio de activos digitales y criptomonedas licenciada y con sus oficinas ubicadas en Tallin y Kiev.

Oleh Kurchenko — Fundador y Director Ejecutivo.

Historia 
Binaryx fue fundada por el empresario e inversor Oleh Kurchenko en 2019 en Tallin, Estonia.

En 2020, Binaryx lanzó un terminal de trading, que cuenta con una interfaz basada en Lean con un sistema de correlación de alta precisión.

En 2021, la compañía obtuvo la licencia FVT000465 de la Oficina de Datos sobre Blanqueo de Capitales de Estonia, que se ajusta a la legislación de la UE y permite proporcionar los servicios de transacciones de criptomonedas a los usuarios. Seis transacciones con criptomonedas están disponibles en la plataforma: Bitcoin (BTC), Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, USDT.  La moneda fiduciaria también está disponible: grivna, dólar estadounidense, euro, renminbi y rublo ruso.

En junio de 2021 se agregaron las siguientes monedas: ChainLink, Binance Coin, OMG Network, Enigma, Compound, Uniswap.

La plataforma de intercambio ha lanzado una plataforma de tokenización de activos. Eastern European Company Genius Marketing es la primera plataforma que tokenizó su negocio a través de la plataforma Binaryx.

Referencias 

Criptomonedas